

Cinema 
 The Valley of Fear – film del 1916 diretto da Alexander Butler
 The Valley of Fear – film del 2007 diretto da Carol Wolf

Letteratura
 La valle della paura (The Valley of Fear) – quarto romanzo di Arthur Conan Doyle che ha come protagonista Sherlock Holmes

Televisione 
 The Valley of Fear – episodio del 1990 della serie televisiva One Foot in the Grave